Fesse, partie anatomique de certains animaux.
 Fesse, partie bombée de la voûte d'un navire.
 Fesse, terme du vieux français signifiant "bande de terre", souvent utilisé en géographie montagnarde sous les formes "feisse", "faisse" ou "feysse".

Termes composés 
 Le coco-fesse est la graine d'un palmier des Seychelles.
 Le tire-fesse désigne familièrement un téléski.
 Jadis, le fesse-mathieu désignait un prêteur sur gage.
 Fesses nues dans l'herbe, traduction d'un nom de plat néerlandais tirant son nom de haricots blancs placés au milieu de haricots de couleur verte.
 Fesses de nonne, traduction du nom d'une pâtisserie du Limbourg.

Voir aussi 
  Liste d'idiotismes utilisant le mot fesse